Saint Marys ou St. Marys peut désigner :

St Marys (Tasmanie)

St. Marys (Nouveau-Brunswick)
 St. Marys (Ontario)

Saint Marys, un fleuve du sud-est des États-Unis.
Les villes :
 St. Marys (Alaska)
 St. Marys (Colorado)
 St. Marys (Géorgie)
 St. Marys (Idaho)
 St. Marys (Iowa)
 St. Marys (Kansas)
 St. Marys (Ohio)
 Saint Marys (Pennsylvanie)
 St. Marys (Virginie-Occidentale)

Voir aussi